Alessandro Crescenzi (calciatore)
 Alessandro Crescenzi (cardinale)